Anoeta (dorp), een dorp in de Baskische provincie Gipuzkoa
 Estadio Anoeta, een voetbalstadion in de Spaanse stad San Sebastian